Jógvansson ist der Familienname folgender Personen:

 Jákup Jógvansson, Løgmaður der Färöer
 Óli Jógvansson (* 1969), färingischer Liedermacher und Komponist